Aşağıçavuş (Çankırı), een dorp in het Turkse district Çankırı
 Aşağıçavuş (Yenice), een dorp in het Turkse district Yenice